Неткалиев Ерденбек Неткалиевич (1914—1945) — советский офицер-кавалерист в Великой Отечественной войне. Герой Советского Союза (24.03.1945, посмертно). Гвардии капитан.

Биография 
Родился 3 февраля 1914 года в ауле Камыста Царёвского уезда Астраханской губернии Российской империи (ныне село Камысты Жанибекского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан) в крестьянской семье. Казах. После окончания школы поступил в Алма-Атинской зооветеринарный институт, по окончании которого в 1936 году работал в Южно-Казахстанской области (с 1938 года — Кзыл-Ординская область) заведующим учебной частью школы животноводства, преподавателем в сельскохозяйственном техникуме, инспектором облисполкома по животноводству.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии был призван Аральским районным военкоматом Кзыл-Ординской области Казахской ССР в 1939 году. В 1940 году окончил курсы младших лейтенантов. В действующей армии младший лейтенант Е. Неткалиев с октября 1941 года в должности офицера связи 5-го кавалерийского полка 9-й кавалерийской дивизии 2-го кавалерийского корпуса. В боях с немецко-фашистскими захватчиками с ноября 1941 года на Западном фронте. Участник Битвы за Москву. Боевое крещение принял в боях под селом Угодский Завод во время Тульской оборонительной операции, когда 11 ноября 1941 года 2-й кавалерийский корпус был брошен в бой в полосе обороны 49-й армии. После того, как немецкое наступление под Серпуховым было остановлено, корпус был переброшен под Каширу в полосу обороны 50-й армии. До лета 1942 года воевал на ржевско-вяземском выступе в районе Дорогобужа. 17 августа 1942 года во время выполнения боевого задания был тяжело ранен, но доставил пакет по назначению, после чего был эвакуирован в госпиталь.

После выздоровления получил звание лейтенанта и 3 октября 1942 года прибыл в 12-й гвардейский кавалерийский полк 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта, где был назначен на должность заместителя командира 3-го сабельного эскадрона по строевой части. 28 ноября 1942 года во время боёв в Сычёвском районе Смоленской области, заменив раненого в бою командира эскадрона, со своими бойцами прорвал немецкую оборону на участке Подосиновка — Аристово и обеспечил выход в тыл противника своего полка. Перерезав железнодорожную ветку Ржев — Сычёвка, 3-й эскадрон 12-го гвардейского кавалерийского полка под его командованием почти три дня вёл бой в деревне Никишкино, отражая атаки многократно превосходящих сил противника. Бойцы уничтожили около 80 немецких солдат и офицеров и серьёзно повредили вражеский бронепоезд.

30 ноября 1942 года был тяжело ранен. Местные жители отнесли его к партизанам, где ему была оказана первая помощь. Затем первым самолётом его эвакуировали на «большую землю».

В 12-м гвардейском кавалерийском полку числился среди погибших, но зимой 1943 года он вернулся в свою часть, которая воевала на Центральном фронте. Во время Севской операции участвовал в трёх рейдах за линию фронта.

Летом 1943 года ему было присвоено звание гвардии старшего лейтенанта. Он был переведён в штаб 3-й гвардейской кавалерийской дивизии и назначен на должность командира взвода дивизионной разведки. В ходе Орловской и Брянской операций неоднократно выполнял ответственные задания командования как на передовой, так и в тылу противника.Когда во время одной из контратак противник, стремясь окружить и уничтожить подразделения корпуса, создал на их фланге опасную ситуацию, брошенный в бой взвод разведки, проявив мужество и стойкость, дал время и возможность соединениям корпуса провести перегруппировку сил.

С ноября 1943 года принял участие в Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях. 14 января 1944 года участвовал в освобождении города Мозырь.

Перед началом Белорусской стратегической операции принял под командование 2-й сабельный эскадрон 12-го гвардейского кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта.

В ходе Люблин-Брестской операции эскадрон гвардии старшего лейтенанта Е. Неткалиева первым форсировал Западный Буг, захватил плацдарм на правом берегу реки, и отразив многочисленные контратаки противника, обеспечил переправу своей дивизии. В период с 26 по 30 июля 1944 года эскадрон преодолел упорное сопротивление немцев и первым вышел на окраину Седлеца. По итогам боёв в Белоруссии и восточной Польше присвоено звание капитана.

31 января 12-й гвардейский кавалерийский полк занял оборону южнее города Ратцебур. В течение двух суток 2-й сабельный эскадрон гвардии капитана Неткалиева отразил 10 контратак врага из 15-й пехотной дивизии СС «Остланд» и 23-й моторизованной дивизии СС «Недерланд». 2 февраля 1945 года немцам удалось окружить позиции эскадрона. Е. Неткалиев был тяжело ранен, но не вышел из боя. Истекая кровью, он занял позицию за станковым пулемётом и продолжал отражать атаки врага, пока не был ранен снова. Второе ранение оказалось смертельным.

Когда подоспело подкрепление, в эскадроне осталось не более десятка бойцов, но поставленная задача была выполнена. Всего за три дня боёв 2-й сабельный эскадрон уничтожил до 400 солдат и офицеров неприятеля, 3 тяжёлых орудия и 6 станковых пулемётов с расчётами. В плен было захвачено 80 немецких солдат и 5 офицеров.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии капитану Неткалиеву Ерденбеку Неткалиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в городе Оконек Злотувского повята Великопольского воеводства Польской Республики.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (24.03.1945, посмертно).
 Орден Ленина (24.03.1945, посмертно).
 Орден Красного Знамени (30.04.1943).
 Два ордена Красной Звезды (05.11.1943; 06.08.1944).
 Медаль «За отвагу» (05.09.1942).

Память 
 Именем Героя Советского Союза Е. Н. Неткалиева названы улицы в городах Алма-Ата, Тараз, Кызылорда и Уральске Республики Казахстан.
 Имя героя носит школа, где он учился, в родном селе Камыста Джанибекского района в Западно-Казахстанской области. 
 В 1985 году в Уральске воздвигнут мемориал с Вечным огнем и стелой с портретами Героев Советского Союза, среди них портрет Ерденбека Неткалиева.

Литература 
 
 
 
 
 Мукатаев К. К. Герои Победы Западно-Казахстанской области 1941-1945. — Уральск, 2008. — С.35.

Примечания

Документы

Ссылки 
  
 
 
 Биография Е. Неткалиева на сайте Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалиева.

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Командиры эскадронов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Великопольском воеводстве